Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні — монографія. 

Автори — співробітники Української академії друкарства Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. Ця робота — найповніше вітчизняне видання, що характеризує усі сторони вітчизняної видавничої справи та поліграфічної діяльності

Видання побачило світ 2009 року в Українській академії друкарства (Львів).

Зміст монографії 
У книзі автори спробували комплексно охарактеризувати ресурси та оцінити результати господарювання у видавничій справі та поліграфічній діяльності України протягом останніх років систематизованих за розділами державного класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) 22.1 «видавнича справа» та 22.2 «поліграфічна діяльність»

Структура книги 
Монографія складається із передмови, восьми розділів та післямови, коротких пояснень, додатків та літератури:

 Розвиток підприємництва у видавничій справі та поліграфічній діяльності України
 Ринок друкованої продукції України
 Фінансові результати діяльності підприємницьких структур видавничої справи та поліграфічної діяльності
 Активи видавничих і поліграфічних підприємницьких структур
 Трудові ресурси підприємств видавничої справи та поліграфічної діяльності
 Інвестиційна активність видавничих і поліграфічних підприємницьких структур
 Стан і динаміка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією в Україні
 Тенденції розвитку видавничої справи та поліграфічної діяльності України

Попередні видання 

В основу книги покладено монографію авторів «Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд» (2006, ISBN 966-322-057-0) та довідник «Полиграфия Украины» (2008).

Бібліографія 

 Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст]: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Сенченко, О. М. Величко, Є. М. Палига. — Львів : Українська академія друкарства, 2009. — 150 с. — Бібліогр.: С. 145—149. — ISBN 978-966-322-153-3.
 Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні. [2000–2006 рр.] [Текст]: статист. довідник / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець ; рец. : З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. — К. : ВАТ «Укр. НДІ спец. видів друку», 2008. — 120 с. — ISBN 978-966-7956-21-9.
 Полиграфия Украины [Текст] : 2008—2009 : справочник: вып. 5 / ред.-сост. : Е. Савченко, Н. Казачук, В. Резник, Н. Гуменная, Ю. Мосеюк, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К.: агентство «Стандарт», 2008. — 408 с.
 Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд: [Текст]: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Долішній, Є. М. Палига, Л. А. Швайка. — Львів : Українська академія друкарства, 2006. — 274 с. — Бібліогр. : С. 263—272. — ISBN 966-322-057-0.

Електронні джерела 

 http://www.uad.lviv.ua/modules/articles/article.php?id=17 

Монографії
Українські довідники
Друкарство в Україні
Поліграфія
Видавнича справа
Наукові видання України